Mido (Мидо) — марка швейцарских часов среднего класса.

История 

В 1918 году Джорджес Шэрэн, часовой мастер, основал компанию «MIDO G. Schären & Co.». Слово MIDO взято из испанского «Yo mido» (Я измеряю) и стало синонимом технических нововведений и прогрессивного дизайна часов.

В 1920-х годах компания выпускает широкий спектр моделей часов в стиле ар-деко, а также модели с уникальными и новаторскими формами, как ювелирные, так и спортивные.

В 1930-х годах Mido получает заказ на выпуск часов, стилизованных под самые модные марки машин того времени: Bugatti, Buick, Excelsior, Peugeot и Chevrolet.

Революционные технологии 

1934 год оказался удачным для компании — была выпущена модель MULTIFORT, первые в мире антимагнитные часы с автоподзаводом, кроме того водонепроницаемые и противоударные. Это была самая продаваемая модель Mido вплоть до середины 1950-х годов.

В 1954 году компания разрабатывает специальную систему завода часов POWERWIND, отличительной особенностью которой явились увеличенный запас хода и надежность за счёт сокращения количества деталей с 16 до 7.

Через 5 лет Mido выпускает коллекцию OCEAN STAR, первые в мире часы-монокок, то есть часы с литым корпусом, предотвращающим попадание влаги через заднюю крышку. А в сочетании с технологий уплотнителей заводной головки AQUADURA, часы способны выдерживать самые суровые условия.

На волне успеха, в 1967 году Mido совершает ещё один прорыв, впервые в мире запустив в серийное производство миниатюрные женские часы с автоподзаводом. Кроме того в 1970-х годах Mido возглавляла разработку и внедрение электронных часов.

1995 год — появляется коллекция WORLDTIMER — первые в мире не электронные часы, которые определяют временную зону в любой точке мира, отличаясь при этом простотой управления. Кроме того появляются часы BODYGUARD, действующие в качестве личного телохранителя, подавая сигнал тревоги (свыше 100 децибел).

Появляются и другие оригинальные коллекции: в 2002 году, вдохновленная одним из самых выдающихся построек Древнего Рима — Колизеем, Mido создает часы All Dial, отличительной особенностью которых является визуальное впечатление, что они состоят целиком из циферблата и стрелок. Кроме того часы являются сертицифированным хронометром.

Swatch Group 

С 1985 года Mido является собственностью компании Swatch Group, которой принадлежат 18 главных часовых брендов и работает более 20 тыс. человек в 50 странах мира. Сами представители Swatch Group продвигают Mido под слоганом «The Watch for the Connoisseur» (Часы для знатоков).

Ссылки 

 Официальный сайт Mido 
 Официальный сайт Swatch Group 

Компании Швейцарии
Швейцарские часы
Производители часов Швейцарии
Swatch Group